Самокража — название населенных пунктов в России:
 Самокража — название деревни Нива в Батецком районе Новгородской области до 3 декабря 1953 года;
 Самокража — название деревни Ильмень в Новгородском районе Новгородской области до 3 декабря 1953 года.
 Самокража — название деревни Дубровка в Бронницком сельском поселении Новгородского района Новгородской области до 3 декабря 1953 года.
 Самокража — название упразднённой 23 декабря 1968 года деревни Приречье Лекаловского сельсовета Окуловского района Новгородской области до 11 мая 1963 года.